B2A (Business-to-Administration) – kontakty między firmami a urzędami administracji rządowej i samorządowej z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych, które w sposób automatyczny wspomagają transakcje między stronami poprzez Internet.

Internet